Бабец:
 Бабец, Павел Петрович — украинский советский партийный деятель.

См. также 

 Рашевская, Зинаида Сергеевна — любовница, а впоследствии жена великого князя Бориса Владимировича; в четвёртом браке носила фамилию Брабец